Maciej Krassowski z Łysowiec – stolnik podlaski, podkomorzy mielnicki
 Maciej Krassowski (1730–1790) – podczaszy wielki koronny i podwojewodzi rawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej